Le Renard de Magellan (Lycalopex culpaeus, syn. Pseudalopex culpaeus ou Dusicyon culpaeus), aussi connu sous le nom de Loup de Magellan ou Renard des Andes est appelé communément culpeo en Argentine et Chili. C'est le second plus grand canidé vivant d'Amérique du Sud, seulement dépassé par le loup à crinière ou aguará guazú en langue guarani.

Description 

Il ressemble à un très grand renard roux avec sa tête et ses grosses pattes rougeâtres. Le ventre, le cou et la gueule sont blancs et le pelage de son dos est gris rayé de noir. La queue est abondamment pourvue de poils gris qui deviennent noirs à son extrémité. Il mesure de 95 à  de long. Les mâle pèsent environ . Les femelles, plus petites, pèsent en moyenne .

Habitat 
Il habite dans les prairies et les bois caducifoliés de Terre de Feu, de Patagonie et des Andes, parvenant au nord jusqu'en Équateur. On le trouve jusqu'à  de haut.

Écologie et comportement

Alimentation 

Il se nourrit de rongeurs, de lapins, d'oiseaux, de lézards, et, dans une moindre mesure de charognes.

Dans certaines zones fortement anthropisées, il s'attaque aux troupeaux de moutons, c'est pourquoi il est massivement chassé par les éleveurs, qui l'abattent ou empoisonnent les charognes. En conséquence, il est devenu très rare dans certaines régions et a disparu dans d'autres.

Reproduction 
Les Renards de Magellan atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 1 an.

Ils se reproduisent entre août et octobre. La femelle donne naissance de 2 à 5 renardeaux après une gestation d'environ 60 jours.

Sous-espèces 
 Lycalopex culpaeus andinus — (Thomas, 1914)
 Lycalopex culpaeus culpaeus — (Molina, 1782)
 Lycalopex culpaeus lycoides — (Philippi, 1896)
 Lycalopex culpaeus magellanicus — (Gray, 1837)
 Lycalopex culpaeus reissii — (Hilzheimer, 1906)
 Lycalopex culpaeus smithersi — (Thomas, 1914)

Domestication 
Jadis certaines tribus fuégiennes ont domestiqué le culpeo, obtenant de ce fait le . Le loup des Falkland, disparu au , était un grand canidé de la taille d'un loup étroitement apparenté au culpeo.

Notes et références

Liens externes

Sites de référence taxinomiques

Autres liens externes 
  J.E. Jiménez et A.J. novaro, Culpeo, Pseudalopex culpaeus (Molina, 1782), Lire le document PDF
  Funes, M. C., et al. 2006. El manejo de zorros en la Argentina. Compatibilizando las interacciones entre la ganadería, la caza comercial y la conservación. Dans: M. L. Bolkovic y D. Ramadori (ed.). Pp.: 151-166. Manejo de Fauna Silvestre en la Argentina. Programas de uso sustentable. Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 168 p. + 8 ilust. . Lire le document PDF
  
  Pia, M.V. et al. Effects of livestock feeding ecology on the endemic culpeo foxes...in central Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 2003. Lire le document PDF

Canidae
Mammifère (nom vernaculaire)
Faune endémique des Andes
Faune endémique de Patagonie
Renard